Grygla (Minnesota)
 Frank Grygla